Sezon 2003/2004 był 13. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytułu nie obroniła drużyna NK Maribor. Mistrzem Słowenii został zespół HIT Gorica.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Przypisy

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2003 w Słowenii
2004 w Słowenii